Gertrude Comensoli (1847 - 1903), religieuse italienne,
 Mario Comensoli (1922 - 1993) peintre suisse.